Села в Україні:
 Головецько — Львівська область, Самбірський район
 Головецько — Львівська область, Стрийський район